Holroyd est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Holroyd (1987-), homme politique français ;
Fanny Holroyd (1863-1924) , peintre Anglo-australienne ;
 Les Holroyd (1948-), bassiste britannique ;
 Michael Holroyd (1935-), écrivain et biographe britannique.